Guarantã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guarantã (ort), São Paulo, 
 Guarantã (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar